Хяни () — аул в Джейрахском районе Ингушетии.
Входит в Гулинское сельское поселение.

География 
Аул Хяни расположен к юго-востоку от районного центра Джейрах, неподалёку от левого берега реки Асса.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — аул Гули, на северо-востоке — аул Лялях.

История 
Хяни — родовой аул тайпа Хоаной ().

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Джейрахского района